

Discografia

Album in studio 
 Blue night bossa
 Ambivalent Thoughts
 Better Late Than Never
 Blue Night
 Drive-Through Dinner
 Fields of Hope
 Forgotten Tears
 Free as Can Be
 Mind Shift
 Nothing Counts but You
 Only Our Journey
 Ray of Hope
 Relaxation Station
 Scripts Untold
 Standing Tall
 The Remains of Hope
 The Years We Had
 Views From the Other Side
 Will He Hurt Me
 Will of Minds

 The Remains of Hope          
 Fields of Hope
 Mind Shift
 Nothing Counts but you
 The Remains of Hope
 Views from the other side

 Ambivalent Thoughts
 Ray of Hope